Les élections cantonales en France ont lieu le 21 et , le même jour que les régionales.

Elles voient un net progrès de la gauche, qui conquiert la majorité des départements français.

Changements de majorité 
Présidences qui basculent à droite :
 Conseil général de la Corse-du-Sud (UMP)

Présidences qui basculent à gauche :
 Conseil général des Hautes-Alpes (DVG)
 Conseil général de la Charente (PS)
 Conseil général du Cher (PS)
 Conseil général du Doubs (PS)
 Conseil général de la Drôme (PS)
 Conseil général d'Ille-et-Vilaine (PS)
 Conseil général de la Loire-Atlantique (PS)
 Conseil général de l'Oise (PS)
 Conseil général de Saône-et-Loire (PS)
 Conseil général de la Seine-Maritime (PS)
 Conseil général de Seine-et-Marne (PS)

Autres modification :
 le président du conseil général de Mayotte est sans étiquette
 Saint-Pierre-et-Miquelon n'est plus dans les résultats

Résultats

Résultats nationaux

Analyse

Présidents de conseil généraux élus

Notes et références

Notes

Références

Lien externe 
 Cartes par partis en 1998 et 2004, site de Laurent de Boissieu